Marcin Suchański (Bytom, 1977. június 23. –) lengyel labdarúgókapus.

További információk 
Marcin Suchański adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1977-ben született személyek
Bytomiak
Lengyel labdarúgók
A Górnik Zabrze labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek